Martín Muñoz de las Posadas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martín Muñoz de las Posadas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Martín Muñoz de las Posadas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar